Антан () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 
 Жуан-Антан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 
 Санту-Антан-ду-Тожал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.